Jesús Ilundáin Zaragüeta, más conocido como 'El Tuli' (Pamplona, 24 de marzo de 1931) es un vecino pamplonés que va a pasar a la historia por ser la primera persona elegida por votación popular en lanzar el "chupinazo" de las Fiestas de San Fermín.

Biografía 
El Tuli nació el 24 de marzo de 1931 en la calle Jarauta, en pleno centro del casco viejo de Pamplona. Como peñista de 'Los del Bronce' y amante de una de las fiestas de interés turístico internacional más famosas de España, ha participado de manera activa en ella celebrando cada día de "escalera sanferminera" y promoviendo actividades para mejorar el ambiente en su peña. 

Anteriormente había sido socio de los Iruñako. A los 15 años comenzó a participar como corredor del encierro, corriendo por la mítica calle de Estafeta, para años más tarde, pasarse al tramo de la Cuesta de Santo Domingo, donde fue habitual hasta los años 60. Como miembro la Corte de San Fermín, ha acudido habitualmente a la procesión del santo que se realiza cada año el 7 de julio.

Lanzador del chupinazo 
El 6 de julio de 2016 El Tuli lanzó el "chupinazo" de las Fiestas de San Fermín tras haber conseguido el 40,3 % de los 9.839 votos contabilizados en el proceso participativo abierto tras delegar el alcalde pamplonés Joseba Asirón su competencia. Su candidatura fue propuesta por la Asociación de Empresarios de Comercio, Hostelería y Servicios del Ensanche de Pamplona y por la Asociación Cultural Gigantes de Pamplona.

Véase también 
 Pamplona
 Navarra
 Sanfermines

Referencias 

Sanfermines
Nacidos en Pamplona